Националният отбор по волейбол на Унгария представя страната на международни турнири и състезания.

Сред най-добрите представяния на отбора е финал на европейското първенство през 1963 г. в Румъния и бронзов медал пак на европейско първенство през 1950 г.

Резултати

Олимпийски игри

Външни препратки 

Унгария
Спорт в Унгария